Per mantenere viva la memoria delle vicende riguardanti la soluzione finale nazista e l'Olocausto, oltre alla memoria dei milioni di vittime di questa strage avvenuta nel periodo storico della seconda guerra mondiale, esistono diverse organizzazioni, memoriali e musei.

I memoriali ed i musei di seguito elencati sono ordinati per paese di appartenenza:

A - D: AlbaniaArgentinaAustraliaAustriaBelgioBielorussiaBrasileBulgariaCanadaCinaCroaziaCubaDanimarca
E - J: EstoniaFilippineFranciaGermaniaGiapponeGreciaIsraeleItalia 
K - Q: LettoniaLituaniaMacedonia del NordMessicoNorvegiaNuova ZelandaPaesi BassiPolonia 
R - T: Regno UnitoRepubblica CecaRomaniaRussiaSerbiaSlovacchiaSloveniaSpagnaStati UnitiSudafricaSurinameSveziaSvizzeraTaiwan
U - Z: UcrainaUngheriaUruguay

Albania
 Holocaust memorial, con iscrizioni su tre lapidi, in inglese, ebraico e albanese: "Gli albanesi cristiani e musulmani hanno rischiato le loro vite per proteggere e salvare gli ebrei." - Tirana

Argentina
 Museo del Holocausto de Buenos Aires - Buenos Aires

Australia
 Adelaide Holocaust Museum and Andrew Steiner Education Centre - Adelaide
 Jewish Holocaust Museum and Research Centre - Melbourne
 Leo Baeck Centre for Progressive Judaism - Kew, Victoria
 Melbourne General Cemetery Holocaust Memorial - Parkville
 Museo ebraico di Sydney - Sydney 
 Magen Shoah, The Central Synagogue - Sydney

Austria
 Monumento alle vittime ebraiche austriache della Shoah - Vienna
 Centro dell'Olocausto e della tolleranza della Stiria, "Casa dei Nomi" (Holocaust und Toleranzzentrum Steiermark, Haus der Namen) - Graz 
 Casa della responsabilità - Braunau am Inn
 Campo di concentramento di Mauthausen
 Castello di Hartheim - Alkoven
 Lern- und Gedenkort Charlotte-Taitl-Haus - Ried im Innkreis 
 Memoriale contro la guerra e il fascismo - Vienna 
 Monumento al Pogrom di Innsbruck - Innsbruck
 Gedenkdienst, Servizio civile Austriaco per la Memoria della Deportazione e della Shoah

Belgio
 Kazerne Dossin - Mechelen
 Mémorial National aux Martyrs Juifs de Belgique - Nationaal Gedenkteken der Joodse Martelaren van België - Bruxelles

Bielorussia
 La fossa (Jama - "The Pit") - Minsk
 Chatyn' - Minsk

Brasile
 Memoriale dell'Olocausto - Caju
 Memoriale dell'Olocausto - Salvador
 Museu do Holocausto de Curitiba – Paraná
 Memoriale dell'immigrazione ebraica - São Paulo

Bulgaria
 Museo storico ebraico presso la sinagoga di Sofia
 Museo Dimitar Peshev - Kyustendil
 Monumento di gratitudine - Plovdiv

Canada
 Holocaust Memorial sculpture - Edmonton
 Sarah and Chaim Neuberger Holocaust Education Centre - Toronto
 The Vancouver Holocaust Education Centre - Vancouver
 Museo dell'Olocausto di Montreal - Montréal
 Museo della Montreal ebraica - Montréal
 National Holocaust Monument - Ottawa

Cina
 Hong Kong Holocaust and Tolerance Centre - Hong Kong
 Shanghai Jewish Refugees Museum - Shanghai 
 "Wall of Shanghai List" and Holocaust Memorial statue - Shanghai

Croazia
 Memoriale di Jasenovac 
 Eccidio di Lippa di Elsane - Lippa

Cuba
 Holocaust Memorial - Santa Clara
 Sephardic Center Holocaust Exhibit - L'Avana

Danimarca 
 Frøslevlejrens Museum - Frøslev

Estonia
 Memoriale del Campo di concentramento di Klooga - Klooga
 Memoriale di Kalevi-Liiva - Jägala

Filippine
Philippine–Israel Friendship Park - Quezon City

Francia
 Maison d'Izieu mémorial des enfants juifs exterminés, Izieu
 Centre de la mémoire d'Oradour del Massacro di Oradour-sur-Glane
 Mémorial de la Shoah de Drancy, Campo di internamento di Drancy
 Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea - Parigi
 Mémorial de la Shoah - Parigi
 Mémorial des Martyrs de la Déportation - Parigi
 Memoriale ai pazienti del reparto psichiatrico di Clermont - Clermont 
 Memoriale del Campo di internamento di Gurs - Gurs
 Memoriale del campo di internamento e deportazione di Royallieu-Compiègne - Compiègne
 Memoriale Camp des Milles - Aix-en-Provence
 Memoriale del Rastrellamento del Velodromo d'Inverno - Parigi
 Museo Memoriale ai Bambini di Vel d'Hiv - Orléans
 Centro europeo dei membri della resistenza deportati e Museo di Struthof del Campo di concentramento di Natzweiler - Natzwiller

Germania
 Angelo della Pace - Mannheim
 Campi di concentramento di Kaufering - Landsberg am Lech
 Campo di concentramento di Dachau
 Memoriale del campo di concentramento di Hailfingen-Tailfingen
 Centro di documentazione sul lavoro forzato nazista - Niederschöneweide
 Eckerwald Memorial - Schömberg
 European Holocaust Memorial in Landsberg - Landsberg am Lech
 Forced Laborer Memorial Transit - Norimberga
 Französische Kapelle - Soest
 Freight Wagon Memorial - Winterhude
 Gedenkstätte Nordenstadt - Nordenstadt
 Holocaust Tower, Museo Ebraico di Berlino - Berlino
 J.A. Topf und Söhne– Builders of the Auschwitz Ovens. Museum and Place of Remembrance (Erfurt)
 Jewish Cemetery (Anklam) - Anklam
 KZ Mittelbau-Dora Memorial - Nordhausen
 KZ-Transport 1945 Memorial - Fürstenstein
 Memoriale per gli ebrei assassinati d'Europa - Berlino
 Memoriale agli omosessuali perseguitati sotto il nazismo - Berlino
 Memoriale alle vittime Sinti e Rom del nazionalsocialismo - Berlino
 Memoriale agli omosessuali, sia uomini che donne, vittime del nazionalsocialismo - Colonia
 Memoriale del sottocampo Polte-Magdeburgo – Magdeburgo
 Memoriale di Neckarzimmern - Neckarzimmern
 Memorial Hadamar - Hadamar
 Memorial Neuer Börneplatz - Francoforte sul Meno
 Memorial in memory of the burning of books - Bebelplatz
 Memorial at the Frankfurt Grossmarkthalle - Francoforte sul Meno
 Memorial to the murdered Jews of Hanover - Hannover
 Memorial to the Victims of National Socialist 'Euthanasia' Killings (Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen »Euthanasie«-Morde) - Berlino
 Pietre d'inciampo – Memoriali dell'Olocausto in tutta la Germania e in altri 21 paesi europei
 "Dejudaization Institute" Memorial - Eisenach
 Wollheim Memorial - Francoforte sul Meno

Giappone 
 Holocaust Education Center - Fukuyuma
 Tokyo Holocaust Education Resource Center - Tokyo
 Anne's Rose Church - Nishinomiya
 Port of Humanity Tsuruga Museum - Tsuruga
 Chiune Sugihara Memorial Hall - Yaotsu
 Auschwitz Peace Museum - Shirakawa

Grecia
 Athens Holocaust Memorial - Atene  
 Cemetery and Monument for the Victims of the Holocaust - Il Pireo
 Holocaust memorial - Atene, sito archeologico di Ceramico 
 Jewish Museum of Greece – Shoah Exhibit - Atene
 Museo ebraico di Salonicco – Shoah Exhibit - Salonicco
 Monument of the Victims of the Holocaust in the Jewish Martyrs square (Rodi)
 Monument to Young Jews - Atene 
 Museo ebraico di Rodi - Rodi 
 Holocaust Memorial of Corfu - Corfù (New Fortress Square)
 Holocaust Museum di Salonicco (under construction)

Israele
 Yad Vashem, Holocaust Martyrs and Heroes Remembrance Authority - Gerusalemme
 Casa dei combattenti del ghetto - Kibbutz Lohamei HaGeta'ot
 Beit Theresienstadt, Theresienstadt Martyrs Remembrance Association - Kibbutz Givat Haim (Ihud)
 Massuah Institute for the Study of the Holocaust - Kibbutz Tel Yitzhak
 From Holocaust to Revival Museum - Kibbutz Yad Mordechai
 Kiryat Białystok Archive and Community Center - Yehud
 Camera dell'Olocausto - monte Sion, Gerusalemme
 Ani Ma'amin Holocaust Museum - Gerusalemme
 Foresta dei Martiri - Gerusalemme
 LGBT Memorial to LGBT people persecuted by the Nazis - Tel Aviv
 The sculpture garden of Holocaust to resurrection - Karmiel
 Memoriale della deportazione degli ebrei dalla Francia - Bet Shemesh
 Monument to the children in Yad Vashem - Gerusalemme
 Holocaust and Revival Memorial Sculpture - Tel Aviv 
 Museo arabo della Shoah - Nazareth

Italia
 Casa della Memoria - Milano
 Casa della memoria e della storia - Roma
 Civico Museo della Risiera di San Sabba - Trieste
 Fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea, (CDEC) - Milano
 Fondazione Museo della Shoah - Roma
 Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea - Bergamo
 Istituto nazionale Ferruccio Parri - Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea - Milano
 Istituto nazionale Ferruccio Parri - Milano
 Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti"(Istoreto) - Torino
 Istituto storico Parri - Bologna
 Memoriale italiano di Auschwitz - Firenze
 Memoriale della Shoah - Milano
 Museo del Novecento e della Shoah - San Donato Val di Comino (Frosinone)
 Museo del Partigiano - Propata (Genova)
 Museo della Deportazione - Prato
 Museo della Resistenza di Bologna 
 Museo delle Resistenza "Goffredo Baldelli" - Falconara Marittima (Ancona)
 Museo della Resistenza piacentina - Morfasso (Piacenza)
 Museo diffuso della Resistenza, della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà - Torino
 Museo Ebraico di Roma - Roma
 Museo Internazionale della Memoria di Ferramonti - Tarsia
 Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah (MEIS) - Ferrara
 Museo Nazionale della Resistenza (Bastioni di Porta Volta), Milano (in costruzione)
 Museo storico della Resistenza di Sant'Anna di Stazzema - Sant'Anna
 Museo-monumento al deportato politico e razziale - Carpi (Fondazione Fossoli)
 Passaggio della Memoria (in : Passage der Erinnerung), Bolzano
 Tempio Maggiore di Roma - Roma

Lettonia

Memorial complex - Rumbula
Memorial complex - Salaspils
Museum of Tolerance del Campo di concentramento di Riga-Kaiserwald - Riga
Museo "Ebrei in Lettonia" - Riga
Riga ghetto and holocaust in Latvia museum

Lituania
 Holocaust Exhibition at the Museo Ebraico Statale del Gaon di Vilna - Vilnius
 Memoriale del massacro di Ponary - Paneriai
 Holocaust Memorial - Šeduva
 Ninth Fort Museum (Kaunas)
 Sugihara House - Kaunas
 The Green House Holocaust Museum - Vilnius

Lussemburgo 
 Memoriale alle vittime della Shoah - Lussemburgo

Macedonia del Nord
 Holocaust Memorial Center for the Jews of Macedonia - Skopje

Messico
 The Tuvia Maizel Holocaust Museum - Città del Messico

Norvegia
 Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities - Oslo
 Stiftelsen Falstadsenteret - Levanger

Nuova Zelanda
 The Holocaust Centre of New Zealand (HCNZ)

Paesi Bassi
 Casa di Anna Frank - Amsterdam
 Hollandsche Schouwburg - Amsterdam
 Joods Historisch Museum - Amsterdam
 Homomonument - Amsterdam
 Dock Worker Monument
 Campo di transito di Westerbork and information centre - Westerbork
 Camp Vught National Memorial nel Campo di concentramento di Herzogenbusch
 Ten Boom Museum di Haarlem
 Verzetsmonument - Nieuwlande

Polonia

 Museo statale di Auschwitz-Birkenau - Oświęcim
 Sinagoga di Oświęcim - Oświęcim
 Campo di sterminio di Bełżec - Bełżec
 Monumento agli eroi del ghetto - Varsavia
 POLIN Museo della storia degli ebrei polacchi - Varsavia
 Apteka Pod Orłem - Cracovia
 Bahnhof Radegast - Łódź
 Parco dei sopravvissuti - Łódź
 Campo di sterminio di Treblinka - Małkinia Górna
 Memoriale dei bambini – Vittime dell'Olocausto - Varsavia
 Monumento di Umschlagplatz - Varsavia
 Memoriale di Palmiry - Varsavia
 Museo di Sobibór - Włodawa
 Muzeum Martyrologii ofiar Obozu Sonnenburg (Museo del martirio delle vittime del campo di Sonnenburg) - Słońsk (Museo di Sonnenburg)
 Memoriale ai Cinquanta aviatori alleati della Grande Fuga - Żagań
 Museo statale di Majdanek - Lublino

Regno Unito

 Beth Shalom Holocaust Centre - Nottinghamshire National Holocaust Centre and Museum
 The Holocaust Exhibition and Learning Centre, Huddersfield
 Hyde Park Holocaust memorial - Londra, Hyde Park 
 Imperial War Museum Holocaust Exhibition - Londra
 Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide- Londra
 Memorial Church of St Michael the Greater, Stamford - Stamford
 UK Holocaust Memorial- Londra, Victoria Tower Gardens

Repubblica Ceca

 Holocaust memorial - Valašské Meziříčí
 Sinagoga Pinkas / Vecchio cimitero ebraico di Praga - Praga
 Sinagoga Vecchia-Nuova - Praga
 Terezin Memorial - (Terezín)
 The Memorial to the Holocaust of the Roma and Sinti in Moravia - Hodonín (Blansko)
 The Memorial to the Holocaust of the Roma and Sinti in Bohemia - Lety u Písku

Romania
 Bucharest Holocaust Memorial
 Elie Wiesel Memorial House - Sighetu Marmației
 Memoriale delle vittime del pogrom di Bucarest del 1941 - Bucarest
 Holocaust Memorial - Târgu Mures
 Sinagoga di Șimleu Silvaniei - Şimleu Silvaniei
 Memorial to the Deported Jews - Oradea
 Memoriale del Pogrom di Iași - Iași

Russia
 Holocaust Memorial Synagogue - Mosca
 Russian Research and Educational Holocaust Center- Mosca
 Formula of Sorrow monument - Puškin (San Pietroburgo)
 Kaliningrad North railway station - Kaliningrad, memorial plaque to Jewish deportees from Königsberg and East Prussia
 Memorial to the Victims of Fascism - Krasnodar
 Ljubaviči mass murder site monument
 "Ravine of Death" memorial stone - Taganrog
 Palmnicken massacre monument - Yantarny, Kaliningrad
 Monument at Vostryakovo Jewish Cemetery - Mosca
 Massacro di Zmiëvskaja balka - Rostov sul Don
 National Memorial of the Republic of Belarus - Minsk

Serbia

 Menorah in Flames sculpture - Belgrado
 Parco commemorativo Jajinci - Voždovac, Belgrado
 Campo di concentramento di Banjica - Belgrade
 Jewish Historical Museum - Belgrade
 Museum of Genocide Victims - Belgrado
 Miklós Radnóti memorial - Bor
 Kladovo transport memorial
 Šumarice Genocide Memorial Park - Kragujevac
 Monumento alle vittime del Massacro di Novi Sad
 Bubanj Memorial Park - Niš
 Campo di concentramento di Crveni Krst - Niš

Slovacchia

 Memorial at the Museum of the Slovak National Uprising - Banská Bystrica
 Holocaust Memorial - Bratislava 
 Museum of Jewish Culture - Bratislava
 Holocaust memorial for the Jewish inhabitants of Huncovce
 Holocaust memorial plaque on the synagogue of Košice
 Monument and Memorial to the Slovak National Uprising - Nemecká
 Memorial to the Victims of the Nováky Forced Labor and Concentration Camp
 Memorial Plaque to the Deported Jews at Poprad Railway Station
 Holocaust Memorial at Prešov synagogue
 Holocaust memorial plaque Prešov town hall
 Sereď Holocaust Museum
 Park of Generous Souls

Slovenia
 Passo di Loibl Süd Concentration Camp Memorial

Spagna
 Memorial for the victims of the Holocaust - Madrid
 Monument to the Victims of the Mauthausen Concentration Camp - Almería

Stati Uniti

 United States Holocaust Memorial Museum, Washington
 USC Shoah Foundation Institute, Los Angeles
 Simon Wiesenthal Center, Los Angeles
 Parco commemorativo dell'Olocausto, New York

Sudafrica
 Cape Town Holocaust Centre - Città del Capo
 Durban Holocaust Centre - Durban
 Johannesburg Holocaust And Genocide Centre - Johannesburg

Suriname
 Paramaribo Holocaust Memorial - Paramaribo

Svezia
 Monument to the Memory of the Holocaust Victims at the Sinagoga grande di Stoccolma of Stoccolma - Stoccolma
 The Living History Forum
 Storsjöteatern theatre - Östersund

Svizzera
 Memoriale presso la scuola elementare Les Cropette di Ginevra - Ginevra

 Memoriale svizzero per le vittime del nazionalsocialismo - Berna

Taiwan 
 Taiwan Holocaust Museum

Ucraina
 "Wailing Wall" for the murdered Jews of Bakhmut
 Memorial to the murdered Jews of Chernihiv
 Memorial to the Roma murdered in the Podusovka forest, near Chernihiv
 Ukrainian Institute for Holocaust Studies - Dnepropetrovsk
 Memoriale per l'Olocausto di Babi Yar - Kiev
 Memorial to the murdered Jews of Kovel at the Bakhiv forest mass murder site.
 Memorial to the murdered Jews of Kysylyn at the mass grave site 
 Memorials to the murdered Jews of Lutsk
 Memorial to the murdered Jews of Mariupol
 Memorial to the Jews of Mukachevo 
 Museo dell'Olocausto di Odessa
 Memorial to the murdered Jews of Ostrozhets
 Memorial to the murdered Jews of Pryluky
 Memorial to the murdered Jews of Ratne at the mass graves site
 Memorial site for the murdered Jews of Ostrozhets
 Memorial to the murdered Jews of Rava-Ruska
 Memorial to the Murdered Jews of Zhytomyr

Ungheria
 Memoriale per l'Olocausto di Budapest - Budapest 
 Grande Sinagoga di Budapest - Budapest
 Scarpe sulla riva del Danubio - Budapest
 Raoul Wallenberg Holocaust Memorial Park - Budapest

Uruguay
 Memorial del Holocausto del Pueblo Judío (Montevideo)

Note

Voci correlate
 Vittime dell'Olocausto

Approfondimenti

Altri progetti

Collegamenti esterni